Диркс:

 Диркс, Дан (род. 2003) — бельгийский футболист, центральный защитник.
 Диркс, Мартын Мартынович — советский сельскохозяйственный работник, Герой Социалистического Труда.
 Диркс, Питер Францискус (1871—1950) — бельгийский художник.
 Диркс, Рудолф (1877—1968) — американский автор комиксов и карикатурист.
 Диркс, Тюр (род. 1995) — бельгийский футболист, нападающий.
 Диркс — город, расположенный в округе Хауард (штат Арканзас, США)